Christophe Kempe (født 2. maj 1975 i Aubervilliers, Frankrig) er en fransk håndboldspiller, der til dagligt spiller for den franske ligaklub Toulouse Union HB, som han skiftede til i 2001. Før dette spillede han for Bidasoa Irún i den spanske liga.

Landshold 
Kempe debuterede på det franske landshold i 1996 og har siden da spillet over 150 landskampe. Han var en del af holdet der blev europamestre i 2006 efter finalesejr over Spanien. Han var desuden en del af holdet der vandt guld ved OL i Beijing 2008 og ved VM i Kroatien 2009.

Eksterne henvisninger 
 Spillerinfo

Håndboldspillere fra Frankrig